Die Abkürzung VHD steht für:
 Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands 
 Verband Heilpraktiker Deutschland, Berufsverband
 Vereinigung der Hygienefachkräfte der Bundesrepublik Deutschland, Berufsverband
 Verband Holzfaser Dämmstoffe, Verband der Holzfaserindustrie
 Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland
 Video High Density, analoge Videodisc-Variante vom Hersteller JVC
 Virtual-Hard-Disk-Format, Dateiformat für virtuelle Festplatten
 den wissenschaftlichen Namen der Kaninchenkrankheit Chinaseuche (Viral Haemorrhagic Disease)

VHD